La Escuela Jackson (Andrew Jackson School) puede referirse:

Sheldon Jackson School, listado en el Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP), Sitka, Alaska 
 Andrew Jackson High School (Jacksonville, Florida)
 Andrew Jackson Language Academy, de las Escuelas Públicas de Chicago, Chicago, Illinois
Jackson City School, K-12 school in Jackson, Kentucky
 Andrew Jackson Academy, de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George, en Forestville, Maryland
Jackson School (San Luis, Misuri), listado en el NRHP en San Luis (Misuri)
Jackson Jr. High School, Sandusky, Ohio, listado en el NRHP en Sandusky (Ohio)
Jackson School (Enid, Oklahoma), listado en el NRHP
 Escuela Andrew Jackson (Filadelfia) (listado en el NRHP como la "Federal Street School")
 University School of Jackson, Jackson, Tennessee, una escuela preparatoria privada 
Stonewall Jackson School (Virginia), Richmond, Virginia, listado en el NRHP
The Henry M. Jackson School of International Studies, Universidad de Washington, Seattle, Washington